Bärndorf heißen folgende Orte:

in Deutschland
 Bärndorf (Bad Kötzting), Ortsteil der Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Bärndorf (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bärndorf (Chamerau), Ortsteil der Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Bärndorf (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Bärndorf (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Bärndorf (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern

in Österreich
 Bärndorf (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft in der Marktgemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Bärndorf (Gemeinde Moosburg), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Bärndorf (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortsteil der Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Bärndorf (Gemeinde Rottenmann), Katastralgemeinde der Stadt Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark
 Bärndorf (Gemeinde Zwentendorf), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Zwentendorf an der Donau, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Bärndorf ist der Name folgender Personen:
 Auguste von Bärndorf (auch: Bärndorff) von Bauerhof (1823–1911), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Bärendorf, Berndorf